Hörle ist ein geographischer Name

von Orten:
 Hörle, Stadtteil von Volkmarsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Hörle (Schweden), Ort in Schweden

eines Gewässers:
 Hörle (Perf), linker Zufluss der Perf in Quotshausen, Gemeinde Steffenberg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
Hörle ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Hörle (1867–1938), deutscher Lehrer und Geograf

Siehe auch:

 Hoerle
 Hörlebach